Calli – plurale di calle, strada veneziana
 Calli – plurale di callo, termine anatomico o botanico
 Calli – variante del nome proprio di persona inglese femminile Callie
 Çallı – municipalità azera del distretto di Zərdab

Pagine correlate 
 Calla
 Calle (disambigua)
 Callo (disambigua)
 Callis